Нестеры — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Нестеры — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Нестеры — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Нестеры — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.